Farnabazo puede referirse a:
Farnabazo I de Iberia, rey de Iberia
Farnabazo II de Iberia, rey de Iberia
Farnabazo I, miembro de la dinastía farnácida, nobles de Persia.
Farnabazo II, miembro de la dinastía farnácida, nobles de Persia.
Farnabazo III, miembro de la dinastía farnácida, nobles de Persia.